LTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lai (Ciad)